

Geografia dos Estados Unidos 
 Bethlehem (Carolina do Norte) — região censitária

Cidades e vilas 
 Bethlehem (Connecticut)
 Bethlehem (Geórgia)
 Bethlehem (Pensilvânia)
 Bethlehem (Virgínia Ocidental)

Outros usos 
Bethlehem (banda) - alemã de dark metal

Ver também 
Belém (Palestina) — cidade chamada Bethlehem em inglês

Desambiguações de topônimos